Samuel Huntington puede referirse a las personas siguientes:

Samuel Huntington (político), (1731-1796), jurista estadounidense. Presidente del Congreso Continental (1779-1781) y de la Asamblea del Congreso de los Estados Unidos (1781);
Samuel P. Huntington, (1927-2008), profesor de ciencia política en la Universidad de Harvard. Analista de la relación entre los poderes civil y militar y autor de la teoría del choque de civilizaciones.